Кубок Кремля 2003 року в жіночому парному розряді проводився увосьмеро. В основній сітці турніру брали участь 16 пар, одна з яких пройшла в основу за результатами кваліфікації, і ще дві отримали спеціальне запрошення від організаторів.

Переможці минулого року Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова взяди участь в турнірі, але не виступали в одній парі. Дементьєва в парі з Ліною Красноруцькою програли вже в першому колі. Гусарова в парі з Патті Шнідер програли у другому колі парі Надія Петрова і Меган Шонессі. Петрова і Шонессі, діставшись фіналу, завдали поразки російській парі Анастасія Мискіна і Віра Звонарьова (6–3, 6–4).

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Марія Кондратьєва /  Катерина Кожохіна

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Kremlin Cup Draw 
 ITF tournament profile 

Кубок Кремля
Кубок Кремля